Шакаров — фамилия. Известные носители:

 Шакаров, Александр Иванович (род. 1948) — советский и российский шахматист, теоретик и тренер.
 Шакаров, Юнис (1893—1965) — офицер армии Азербайджанской Демократической Республики, полковник Вооружённых сил Турции.